Rvati est un toponyme qui peut désigner :
Rvati, une localité de Serbie située dans la municipalité d’Obrenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Rvati, un village de Serbie situé dans la municipalité de Raška, district de Raška